Плосково — топоним в России:

 Плосково — деревня в Коношском районе Архангельской области;
 Плосково — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Плосково — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Плосково — деревня в Верховажском районе Вологодской области;
 Плосково — деревня в Сямженском районе Вологодской области;
 Плосково — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области;
 Плосково — деревня в Череповецком районе Вологодской области;
 Плосково — деревня в Шекснинском районе Вологодской области;
 Плосково — село в Комсомольском районе Ивановской области.
 Плосково — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Плосково — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Плосково — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Плосково — деревня в Нолинском районе Кировской области.
 Плосково — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Плосково — деревня в Поназыревском районе Костромской области.
 Плосково — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Плосково — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Плосково — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Плосково — деревня в Боровичском районе Новгородской области;
 Плосково — деревня в Солецком районе Новгородской области;
 Плосково — деревня в Шимском районе Новгородской области;
 Плосково — деревня в Порховском районе Псковской области;
 Плосково — деревня в Рославльском районе Смоленской области;
 Плосково — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Плосково — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Плосково — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Плосково — деревня в Фировском районе Тверской области.
 Плосково — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Плосково — деревня в Первомайском районе Ярославской области.